

Chemia 
 aminotransferaza alaninowa

Geografia 

 Alt – w niemieckich nazwach geograficznych znaczy Stary, np. w nazwach stacji berlińskich Alt-Tegel, Alt-Tempelhof, Alt-Mariendorf
 Alt – w katalońskich nazwach geograficznych oznacza Górny, por. hiszp. Alto, np. Alt Empordà
 Alt – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Alt – rzeka w Anglii

Informatyka 
 alt – klawisz na klawiaturze komputerowej
 alt-kody – przytrzymanie wciśniętego klawisza alt i wpisanie numeru z zakresu 0–255 powoduje wstawienie znaku ze strony kodowej właściwej dla języka klawiatury
 alt.* – alternatywna hierarchia grup dyskusyjnych Usenet
 alt – alternatywna postać, awatar lub konto w grach typu MMO lub w innych wirtualnych światach będące w posiadaniu użytkownika, który posiada lub wcześniej posiadał inne postacie lub konta

Kulinaria 
 alt – styl piwa

Muzyka 
 alt – rodzaj głosu ludzkiego
 klucz altowy – klucz muzyczny na pięciolinii wyznaczający położenie dźwięku c1 na 3. linii
 ALT – album studyjny brytyjskiej grupy rockowej Van der Graaf Generator